Bolano puede referirse a:

Lugares
 Bolano, una comune italiana
 Bolano (Fisciano)(it), una fracción geográfica del municipio italiano de Fisciano
 Isla Bolano, en el archipiélago de las Perlas

Personas
 Italo Bolano(it) (n. 1936), pintor italiano
 Lorenzo Bolano (~1540-~1613), profesor y médico italiano de la Universidad de Catania
 Marco Vetio Bolano (~33-71, Marcus Vettius Bolanus), político y militar del Imperio romano